Melnica je lahko:
 Melnica, Petrovac (Srbija)
 Melnica, Barban (Hrvaška)